Пароніхія — гнійне і/або грибкове запалення тканин нігтьового валика.
 Paronychia — рід родини гвоздичних.

Багатозначні терміни